Brignano bezeichnet:
kurz Brignano-Frascata, italienische Gemeinde
 Brignano Gera d’Adda, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei

Brignano ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Brignano (* 1966), italienischer Schauspieler und Regisseur